La Supercoupe d'Ukraine de 2016 est la treizième édition de la Supercoupe d'Ukraine. Ce match de football prend place le  au Stade Tchornomorets d'Odessa.

Elle oppose l'équipe du Dynamo Kiev, championne d'Ukraine en 2015-2016, à celle du Chakhtar Donetsk, vainqueur pour sa part de la Coupe d'Ukraine. Le Chakhtar dispute à cette occasion sa douzième Supercoupe tandis que le Dynamo y prend part pour la dixième fois. Avant cette rencontre, les deux équipes s'étaient déjà affrontées à huit reprises dans le cadre de la compétition, avec un bilan de quatre victoires pour chaque.

La première mi-temps est globalement dominée par le Chakhtar, qui se crée les meilleures occasions mais ne parvient pas à concrétiser. Reprenant la deuxième période de manière similaire, les Donetskiens finissent par prendre l'avantage peu avant l'heure de jeu par l'intermédiaire de Fred. Le Dynamo commence alors à être plus entreprenant durant la fin de match et égalise à la  grâce à son défenseur Domagoj Vida. La rencontre s'achève alors sur un résultat nul et voit les deux équipes être départagées lors de la séance des tirs au but. Les Kiévains sortent finalement vainqueur de cet exercice, Denys Harmash étant le seul à rater son tir pour eux tandis que Bernard et Yevhen Seleznyov échouent tous les deux côté Chakhtar. Le Dynamo remporte ainsi son sixième trophée dans la compétition, le premier depuis 2011.

Feuille de match

Annexes

Notes et références

Voir aussi 
 Championnat d'Ukraine de football 2015-2016
 Coupe d'Ukraine de football 2015-2016

2016
Sport en Ukraine en 2016
Sport en juillet 2016
Compétition de football à Odessa
Face-à-face du Chakhtar Donetsk
Face-à-face du Dynamo Kiev